Семён Исаакович Рапопорт: Рапопорт, Семён Исаакович (1858—1920) — русский журналист.
 Рапопорт, Семён Исаакович (род. 1933) — советский гастроэнтеролог.